Slavnik je lahko:
 Slavnik (gora) - gora v Slovenski Istri
 Slavnik, Bojnik - naselje v Občini Bojnik, Jablaniški upravni okraj, Srbija
Slavnik, avtobusno podjetje iz Kopra